Bitka kod Bara 6. – 7. listopada 1042.
 pomorska bitka kod Bara 16. kolovoza 1914.